

Cabeça de série

 Novak Djokovic (Semi Final)
 Rafael Nadal (Segunda Rodada)
 Roger Federer (Campeão)
 Andy Murray (Final)
 Jo-Wilfried Tsonga (Semi Final)
 Tomáš Berdych (Primeira Rodada)
 David Ferrer (Quartas de Final)
 Janko Tipsarević (Terceira Rodada)
 Juan Martín del Potro (Quarta Rodada)
 Mardy Fish (Quarta Rodada)
 John Isner (Primeira Rodada)
 Nicolás Almagro (Terceira Rodada)	
 Gilles Simon (Segunda Rodada)
 Feliciano López (Primeira Rodada)
 Juan Mónaco (Terceira Rodada)
 Marin Čilić ''(Quarta Rodada)

<ol start=17>
 Fernando Verdasco ''(Terceira Rodada)
 Richard Gasquet ''(Quarta Rodada)
 Kei Nishikori ''(Terceira Rodada)
 Bernard Tomic ''(Primeira Rodada)
 Milos Raonic ''(Segunda Rodada)
 Alexandr Dolgopolov ''(Segunda Rodada)
 Andreas Seppi ''(Primeira Rodada)
 Marcel Granollers ''(Primeira Rodada)
 Stanislas Wawrinka ''(Primeira Rodada)
 Mikhail Youzhny ''(Quartas de Final)
 Philipp Kohlschreiber ''(Quartas de Final)
 Radek Štěpánek ''(Terceira Rodada)
 Julien Benneteau ''(Terceira Rodada)
 Andy Roddick ''(Terceira Rodada)
 Florian Mayer ''(Quartas de Final)
 Kevin Anderson ''(Primeira Rodada)

Cruzamentos

Fase Final

Grupo 3
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5
|RD1=Primeira Rodada
|RD2=Segunda Rodada
|RD3=Terceira Rodada
|RD4=Quarta Rodada

| RD1-seed01=3
| RD1-team01= R Federer
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= A Ramos
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3=1
| RD1-score02-4=
| RD1-score02-5=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= F Fognini
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=6
| RD1-score03-4=7
| RD1-score03-5=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= M Llodra
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=4
| RD1-score04-4=5
| RD1-score04-5=

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05=
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=1
| RD1-score05-3=6<sup>7
| RD1-score05-4=
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= M Russell
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=7<sup>9
| RD1-score06-4=
| RD1-score06-5=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= G Müller
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=5
| RD1-score07-3=6<sup>4
| RD1-score07-4=
| RD1-score07-5=
| RD1-seed08=29
| RD1-team08= J Benneteau
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3=7<sup>7
| RD1-score08-4=
| RD1-score08-5=

| RD1-seed09=17
| RD1-team09= F Verdasco
| RD1-score09-1=7<sup>7
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=7
| RD1-score09-4=
| RD1-score09-5=
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= J Wang
| RD1-score10-1=6<sup>3
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=5
| RD1-score10-4=
| RD1-score10-5=

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= G Žemlja
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=7<sup>7
| RD1-score11-4=6
| RD1-score11-5=
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= J Goodall
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6<sup>3
| RD1-score12-4=4
| RD1-score12-5=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= X Malisse
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=7
| RD1-score13-4=
| RD1-score13-5=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= M Matosevic
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3=5
| RD1-score14-4=
| RD1-score14-5=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= P-H Mathieu
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=4<sup>r
| RD1-score15-3=
| RD1-score15-4=
| RD1-score15-5=
| RD1-seed16=13
| RD1-team16= G Simon
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=5
| RD1-score16-3=
| RD1-score16-4=
| RD1-score16-5=

| RD2-seed01=3
| RD2-team01= R Federer
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4=
| RD2-score01-5=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= F Fognini
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=2
| RD2-score02-4=
| RD2-score02-5=

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= M Russell
| RD2-score03-1=6<sup>4
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=4
| RD2-score03-4=5
| RD2-score03-5=
| RD2-seed04=29
| RD2-team04={{nowrap| J Benneteau}}
| RD2-score04-1=7<sup>7
| RD2-score04-2=2
| RD2-score04-3=6
| RD2-score04-4=7
| RD2-score04-5=

| RD2-seed05=17
| RD2-team05= F Verdasco
| RD2-score05-1=7<sup>7
| RD2-score05-2=7<sup>7
| RD2-score05-3=3
| RD2-score05-4=6
| RD2-score05-5=
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= G Žemlja
| RD2-score06-1=6<sup>4
| RD2-score06-2=6<sup>4
| RD2-score06-3=6
| RD2-score06-4=3
| RD2-score06-5=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= X Malisse
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=7<sup>7
| RD2-score07-4=
| RD2-score07-5=
| RD2-seed08=13
| RD2-team08= G Simon
| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3=6<sup>5
| RD2-score08-4=
| RD2-score08-5=

| RD3-seed01=3
| RD3-team01= R Federer
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=6<sup>3
| RD3-score01-3=6
| RD3-score01-4=7<sup>8
| RD3-score01-5=6
| RD3-seed02=29
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=7<sup>7
| RD3-score02-3=2
| RD3-score02-4=6<sup>6
| RD3-score02-5=1

| RD3-seed03=17
| RD3-team03= F Verdasco
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6<sup>5
| RD3-score03-3=1
| RD3-score03-4=6
| RD3-score03-5=3
| RD3-seed04=
| RD3-team04= X Malisse
| RD3-score04-1=1
| RD3-score04-2=7<sup>7
| RD3-score04-3=6
| RD3-score04-4=4
| RD3-score04-5=6

| RD4-seed01=3
| RD4-team01=
| RD2-score06-1=7
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=
| RD2-score06-4=
| RD2-score06-5=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= I Karlović
| RD2-score07-1=5
| RD2-score07-2=7<sup>7
| RD2-score07-3=2
| RD2-score07-4=6<sup>4
| RD2-score07-5=
| RD2-seed08=4
| RD2-team08= A Murray
| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=6<sup>5
| RD2-score08-3=6
| RD2-score08-4=7<sup>7
| RD2-score08-5=

| RD3-seed01=16
| RD3-team01= M Čilić
| RD3-score01-1=7<sup>8
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=6<sup>2
| RD3-score01-4=6<sup>3
| RD3-score01-5=17
| RD3-seed02=
| RD3-team02= S Querrey
| RD3-score02-1=6<sup>6
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3=7<sup>7
| RD3-score02-4=7<sup>7
| RD3-score02-5=15

| RD3-seed03=
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=5
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=5
| RD3-score03-4=1
| RD3-score03-5=
| RD3-seed04=4
| RD3-team04= A Murray
| RD3-score04-1=7
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3=7
| RD3-score04-4=6
| RD3-score04-5=

| RD4-seed01=16
| RD4-team01=
| RD4-score01-1=5
| RD4-score01-2=2
| RD4-score01-3=3
| RD4-score01-4=
| RD4-score01-5=
| RD4-seed02=4
| RD4-team02=| RD4-score02-1=7
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3=6
| RD4-score02-4=
| RD4-score02-5=
}}

Grupo 7
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5
|RD1=Primeira Rodada
|RD2=Segunda Rodada
|RD3=Terceira Rodada
|RD4=Quarta Rodada

| RD1-seed01=5
| RD1-team01= J-W Tsonga
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= L Hewitt
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=4
| RD1-score02-4=
| RD1-score02-5=

| RD1-seed03=
| RD1-team03=
| RD1-score03-1=7<sup>7
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=6<sup>4
| RD1-score03-4=7
| RD1-score03-5=8
| RD1-seed04=
| RD1-team04=| RD1-score04-1=6<sup>2
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=7<sup>7
| RD1-score04-4=5
| RD1-score04-5=10

| RD1-seed05=
| RD1-team05= L Lacko
| RD1-score05-1=7<sup>7
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4=
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= A Ungur
| RD1-score06-1=6<sup>4
| RD1-score06-2=1
| RD1-score06-3=3
| RD1-score06-4=
| RD1-score06-5=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= J Melzer
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=7<sup>7
| RD1-score07-3=2
| RD1-score07-4=6
| RD1-score07-5=8
| RD1-seed08=25
| RD1-team08= S Wawrinka
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6<sup>2
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4=4
| RD1-score08-5=6

| RD1-seed09=20
| RD1-team09= B Tomic
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3=4
| RD1-score09-4=4
| RD1-score09-5=
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= D Goffin
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=6
| RD1-score10-4=6
| RD1-score10-5=

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= J Levine
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6<sup>6
| RD1-score11-3=6
| RD1-score11-4=6
| RD1-score11-5=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= K Beck
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=7<sup>8
| RD1-score12-3=3
| RD1-score12-4=2
| RD1-score12-5=

| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= J Ward
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=3
| RD1-score13-4=6
| RD1-score13-5=6
| RD1-seed14=
| RD1-team14= P Andújar
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=0
| RD1-score14-3=6
| RD1-score14-4=3
| RD1-score14-5=3

| RD1-seed15=
| RD1-team15=
| RD1-score15-1=6<sup>3
| RD1-score15-2=5
| RD1-score15-3=6<sup>1
| RD1-score15-4=
| RD1-score15-5=
| RD1-seed16=10
| RD1-team16= M Fish
| RD1-score16-1=7<sup>7
| RD1-score16-2=7
| RD1-score16-3=7<sup>7
| RD1-score16-4=
| RD1-score16-5=

| RD2-seed01=5
| RD2-team01= J-W Tsonga
| RD2-score01-1=6<sup>3
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4=6
| RD2-score01-5=
| RD2-seed02=
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=7<sup>7
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=1
| RD2-score02-4=3
| RD2-score02-5=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= L Lacko
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6<sup>4
| RD2-score03-3=3
| RD2-score03-4=6
| RD2-score03-5=6
| RD2-seed04=
| RD2-team04= J Melzer
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=7<sup>7
| RD2-score04-3=6
| RD2-score04-4=3
| RD2-score04-5=4

| RD2-seed05=WC
| RD2-team05= D Goffin
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=6
| RD2-score05-4=6
| RD2-score05-5=
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= J Levine
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=1
| RD2-score06-4=3
| RD2-score06-5=

| RD2-seed07=WC
| RD2-team07= J Ward
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=7
| RD2-score07-3=4
| RD2-score07-4=7<sup>7
| RD2-score07-5=3
| RD2-seed08=10
| RD2-team08= M Fish
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=5
| RD2-score08-3=6
| RD2-score08-4=6<sup>3
| RD2-score08-5=6

| RD3-seed01=5
| RD3-team01={{nowrap| J-W Tsonga}}
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=6
| RD3-score01-4=
| RD3-score01-5=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= L Lacko
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3=3
| RD3-score02-4=
| RD3-score02-5=

| RD3-seed03=WC
| RD3-team03= D Goffin
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=6<sup>6
| RD3-score03-3=6<sup>6
| RD3-score03-4=
| RD3-score03-5=
| RD3-seed04=10
| RD3-team04= M Fish
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=7<sup>8
| RD3-score04-3=7<sup>8
| RD3-score04-4=
| RD3-score04-5=

| RD4-seed01=5
| RD4-team01={{nowrap| J-W Tsonga}}
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=7<sup>7
| RD4-score01-3=6
| RD4-score01-4=6
| RD4-score01-5=
| RD4-seed02=10
| RD4-team02= M Fish
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=6<sup>4
| RD4-score02-3=4
| RD4-score02-4=4
| RD4-score02-5=
}}

Grupo 8
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5
|RD1=Primeira Rodada
|RD2=Segunda Rodada
|RD3=Terceira Rodada
|RD4=Quarta Rodada

| RD1-seed01=14
| RD1-team01= F López
| RD1-score01-1=6<sup>4
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6<sup>5
| RD1-score01-4=4
| RD1-seed02=
| RD1-team02= J Nieminen
| RD1-score02-1=7<sup>7
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3=7<sup>7
| RD1-score02-4=6

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= B Baker
| RD1-score03-1=7<sup>7
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=6
| RD1-score03-4=
| RD1-score03-5=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= R Machado
| RD1-score04-1=6<sup>2
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=0
| RD1-score04-4=
| RD1-score04-5=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= M Ebden
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=7<sup>7
| RD1-score05-4=3
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= B Paire
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6<sup>1
| RD1-score06-4=6
| RD1-score06-5=

| RD1-seed07=
| RD1-team07=
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=5
| RD1-score07-4=
| RD1-score07-5=
| RD1-seed08=22
| RD1-team08= A Dolgopolov
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3='''7
| RD1-score08-4=
| RD1-score08-5=

| RD1-seed09=27
| RD1-team09={{nowrap| P Kohlschreiber}}
| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=7<sup>10
| RD1-score09-3=6<sup>5
| RD1-score09-4=7<sup>7
| RD1-score09-5=6
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= T Haas
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6<sup>8
| RD1-score10-3=7<sup>7
| RD1-score10-4=6<sup>1
| RD1-score10-5=2

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= J Zopp
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=3
| RD1-score11-4=4
| RD1-score11-5=7
| RD1-seed12=
| RD1-team12= M Jaziri
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3=6
| RD1-score12-4=6
| RD1-score12-5=9

| RD1-seed13=
| RD1-team13= L Rosol
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=7<sup>7
| RD1-score13-4=7
| RD1-score13-5=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= I Dodig
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=6<sup>0
| RD1-score14-4=5
| RD1-score14-5=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= T Bellucci
| RD1-score15-1=6<sup>0
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3=3
| RD1-score15-4=
| RD1-score15-5=
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= R Nadal| RD1-score16-1=7<sup>7
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4=
| RD1-score16-5=

| RD2-seed01=
| RD2-team01= J Nieminen
| RD2-score01-1=0
| RD2-score01-2=2
| RD2-score01-3=4
| RD2-score01-4=
| RD2-score01-5=
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= B Baker
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=6
| RD2-score02-4=
| RD2-score02-5=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= B Paire
| RD2-score03-1=7<sup>7
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=6
| RD2-score03-4=
| RD2-score03-5=
| RD2-seed04=22
| RD2-team04= A Dolgopolov
| RD2-score04-1=6<sup>2
| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3=4
| RD2-score04-4=
| RD2-score04-5=

| RD2-seed05=27
| RD2-team05=| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=7<sup>7
| RD2-score05-3=6
| RD2-score05-4=
| RD2-score05-5=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= M Jaziri
| RD2-score06-1=1
| RD2-score06-2=6<sup>2
| RD2-score06-3=1
| RD2-score06-4=
| RD2-score06-5=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= L Rosol
| RD2-score07-1=6<sup>9
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=6
| RD2-score07-4=2
| RD2-score07-5=6
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= R Nadal
| RD2-score08-1=7<sup>11
| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3=4
| RD2-score08-4=6
| RD2-score08-5=4

| RD3-seed01=Q
| RD3-team01= B Baker
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3=6
| RD3-score01-4=6
| RD3-score01-5=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= B Paire
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2='''6
| RD3-score02-3=1
| RD3-score02-4=3
| RD3-score02-5=

| RD3-seed03=27
| RD3-team03=

Referências
Main Draw

S
Torneio de Wimbledon - Simples masculino